Odžaci (općina), općina u Srbiji
 Odžaci (Odžaci, Srbija), naselje u Srbiji, središte istoimene općine
 Odžaci (Konjic, BiH), naselje u BiH